Sondre Oddvoll Bøe (né le  à Bærum) est un patineur artistique norvégien.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

Patineur artistique norvégien
Naissance en janvier 1998
Naissance à Bærum